Ibna steht für:

 eine weibliche Form von ibn

IBNA steht als Abkürzung für:

 Iran Book News Agency
 India Basin Neighborhood Association
 International Baccalaureate North America

IBNA